

Киргизская премьер-лига 

 Абдиш-Ата
 ФК Абдиш-Ата-91 
 Ак-Бура
 Алга-Чуй 
 ФК Ак-Жол 
 ФК Ала-Тоо
 ФК Аламудун 
 ФК Алай 
 ФК Алдиер
 Алга Бишкек 
 ФК Алга-2 Бишкек 
 ФК Ата-Спор
 ФК Базар-Коргон-Бабур
 ФК Динамо Ала-Бука
 ФК Динамо Кант
 ФК Динамо-Манас-СКИФ Бишкек 
 ФК Динамо МВД
 ФК Динамо Ош 
 ФК Дордой
 ФК Дордой-Плаза
 ФК Кара-Шоро 
 ФК Джалал-Абад 
 ФК Эколог Бишкек
 ФК Энергетик Каракёль
 ФК «Инструментальщик Бишкек»
 ФК Ысык-Кол 
 ФК Кант-77 
 ФК Кант-Ойл 
 ФК Келечек Ош
 ФК Кара-Балта 
 ФК Химик Сузак
 Джалал-Абад
 ФК Семетей 
 ФК Курбанов-100
 ФК Мурас-Спорт
 ФК Нефтчи Кочкор-Ата 
 ФК Ноокат
 Олимпия-85
 ФК Биримдик 
 ФК Пиво Беловодское 
 ФК Полёт Бишкек
 ФК Ротор Бишкек 
 ФК Гвардия Бишкек
 ФК Шахтер Кызыл-Кия 
 ФК Шахтер Ташкёмюр
 ФК Шер 
 ФК Шоро
 ФК СКА-Алай Ош
 ФК Светотехника Майли-Су
 Сборная Кыргызстана до 17 лет
 Сборная Кыргызстана (до 20 лет)
 ФК Учкун Кара-Суу
 ФК Жаштык-Ак-Алтын

Вторая лига Киргизии по футболу 

 ФК «Наше пиво»

Ссылки 
 RSSSF
 KLISF
 sport.kg
 1992-2010 гг.

 
Киргизия
Фут